Lešany bezeichnet in Tschechien:

 Gemeinde Lešany u Prostějova (Leschan) im Okres Prostějov,
 Gemeinde Lešany nad Sázavou im Okres Benešov,
 Ortsteil von Nelahozeves im Okres Mělník,
 Lešany (Skuteč), Ortsteil von  Skuteč  im Okres Chrudim.